Halmstad – cittadina della Svezia meridionale, capoluogo della municipalità omonima e della contea di Halland
 Halmstad – comune svedese della contea di Halland
 Halmstad – album degli Shining del 2005